L'edizione 2000-01 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Andrij Vorobej (), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 2000-01.
Stal' Alčevs'k e Nyva Ternopil retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 3ª giornata: 
 Dalla 6ª alla 12ª giornata:  
 16ª giornata: 
 Dalla 17ª alla 20ª giornata: 
 Dalla 21ª alla 22ª giornata:  
 Dalla 23ª alla 24ª giornata: 
 Dalla 25ª alla 26ª giornata:  

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionato ucraino di calcio